Луи Шарль Маэ де Лабурдонне (, 1795, остров Бурбон — 13 декабря 1840, Лондон) — французский шахматист. Внук Бертрана Франсуа Маэ де Лабурдонне.

Биография 
Лабурдонне происходил из обеспеченной семьи и уже в юности проводил много времени за шахматами — в парижском Кафе де ля Режанс у него был собственный столик, за которым он почти каждый день засиживался до полуночи. Он играл против каждого, кто был готов поставить хоть какую-нибудь сумму на кон. Лабурдонне брал уроки у Александра Дешапеля, считавшегося в то время самым сильным игроком Франции.

Принято считать, что с начала 1820-х гг. и до своей смерти Лабурдонне был сильнейшим шахматистом мира. Серия матчей Лабурдонне с Александром Мак-Доннеллом (Лондон, с июня по октябрь 1834, шесть матчей, в общей сложности 85 партий) считается центральным событием шахматной жизни этого периода. Лабурдонне выиграл первый, третий, четвёртый и пятый матчи, проиграл второй, а шестой матч остался неоконченным: по имущественным делам Лабурдонне вынужден был вернуться во Францию. Общий счёт по партиям показывает заметное преимущество Лабурдонне (+45 −27 =18), однако в последнем, незавершенном матче Мак-Доннелл был впереди (+5 −4). Предположительно между Лабурдонне и Мак-Доннеллом была договоренность о продолжении встречи, однако Мак-Доннелл умер вскоре после того, как матч был прерван. По данным английского журнала «Хроники шахматной игры» (главный редактор Стаунтон) последний матч завершился с результатом +8-3=1 в пользу Мак-Доннелла, то есть общий счёт таков: +44-30=14. Подтвердить или опровергнуть эту информацию практически невозможно, так как все партии последнего матча не сохранились.

Лабурдонне был также видным теоретиком и пропагандистом шахмат. Его «Новое руководство по игре в шахматы» (, 1833) было переведено на многие языки, в том числе на русский (А. Д. Петровым в 1839). В 1836 г. Лабурдонне начал издавать первое шахматное периодическое издание, журнал «Паламед» (), послужившее толчком для развития периодической шахматной литературы в Европе.

В 1840 году в бедственном положении, больной и без средств к существованию, Лабурдонне приехал в Лондон. Он умер без гроша в декабре 1840 года, будучи вынужденным продать все свое имущество, включая одежду, чтобы удовлетворить своих кредиторов. Уокер Джордж договорился о том, чтобы его похоронили в двух шагах от своего старого соперника Александра Макдонелла на лондонском Кенсальском зеленом кладбище.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Johann Berger: Schach-Jahrbuch für 1899/1900, Veit & Comp., Leipzig 1899., С. 166 
 
 Gatine, Marc. 1997. Larousse du jeu d'échecs: découvrir, approfondir, maîtriser. Paris: Larousse., С. 397

Ссылки 
 Биография Лабурдонне на сайте ФШР

Персоналии по алфавиту
Шахматные теоретики
Родившиеся в 1795 году
Умершие в 1840 году
Умершие 13 декабря
Умершие в Лондоне
Шахматисты Франции
Похороненные на кладбище Кенсал-Грин